Altamiza puede referirse a:
 el nombre común de la planta Artemisia ludoviciana
 el nombre común de la planta Tanacetum parthenium